Antonio Bonet puede referirse a:

 Antonio Bonet Silvestre (1908-), exfutbolista español;
 Antonio Bonet Correa (1925-), catedrático e historiador del arte español;
 Antonio Bonet Castellana (1913-1989), arquitecto, urbanista y diseñador español;
 Antonio Bonet Salamanca (1956-), historiador del arte español.